LZN steht für:
 Flughafen Matsu Nangan (IATA-Code), chinesischer Flughafen
 Logistik Zentrum Niedersachsen, zentrale Beschaffungsstelle des Landes Niedersachsen für Waren und Dienstleistungen 

lzn steht für:
 Leinong (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache in Myanmar

Abkürzung